Wąchock – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Wąchock
 Wąchock – gmina w woj. świętokrzyskim
 Wąchock – dawna gromada w woj. kieleckim
 Wąchock – stacja kolejowa